Příjmení Lechner nosí více významných osobností:

 Alois Lechner (1849–1919) – rakouský politik
 Kerim Lechner (* 1989) – rakouský hudebník
 Ödön Lechner (1845–1914) – maďarský architekt

Externí odkazy